Madagascar hace referencia a varios artículos:

País 
 Madagascar, nación e isla más grande del continente africano.
 República Democrática de Madagascar, nombre antiguo del país africano entre 1975 y 1992.
 Geografía de Madagascar

Películas 
 Madagascar (película de 1994), cubana, dirigida por Fernando Pérez Valdés.
 Madagascar (película), de animación de 2005 de Eric Darnell y Tom McGrath.
 Madagascar 2: Escape de África, de animación de 2008 de Eric Darnell y Tom McGrath, y secuela de la anterior.
 Madagascar 3: Europe's Most Wanted, de animación de 2013 de Eric Darnell, Tom McGrath y Conrad Vernon, y secuela de las anteriores.
 Los pingüinos de Madagascar, de animación de 2014 de Eric Darnell y Simon J. Smith, y spin-off de las anteriores.

Videojuegos 
 Madagascar (videojuego), de aventuras, basado en la película de 2005.
 Madagascar 2 (videojuego), de aventuras, basado en la película de 2008.

Música 
 Madagascar (canción), de la banda de hard rock Guns N' Roses.